Achille Cutrera – avvocato, accademico e politico italiano
 Beppe Cutrera – allenatore di calcio italiano
 Massimiliano Cutrera – attore e ballerino italiano